Un fumoir désigne un local ou un bâtiment qui recueille la fumée.
Fumoir, bâtiment destiné à fumer les viandes et les poissons en vue de leur conservation.
Fumoir, pièce réservée aux fumeurs de tabac.

Voir aussi
Fumisterie
Séchoir à poissons